Балочная площадка или балочная клетка - металлическая конструкция, каркасного типа, состоящая из главных и второстепенных балок, стального настила.

Применяются в корпусах скруббера, зданияx воздухонагревателей и трубопровода для постановки печи на тягу, как рампа и для других технологических операций на различных объектах промышленности.

Проектирование 
Проектирование начинают с выбора варианта компоновки балочной площадки.

Площадка нормального типа 
Шаг балок настила определяют из условия обеспечения жесткости стального листа настила толщиной  .

Предельное отношение  определяют по графикам Лейтеса в зависимости от полезной нагрузки  для предельного относительного прогиба стального листа

Площадка усложненного типа 
Наиболее просты в возведении и экономичны по расходу материала балочные клетки с верхним расположением вспомогательных балок, но имеют недостаток - большую строительную высоту перекрытия.

Главная балка 
Позже проектируют главную балку балочной площадки:
 Компоновка сечения и проверка прочности и жесткости
 Изменение сечения главной балки по длине
 Проверки общей и местной устойчивости элементов
 Расчет и конструирование укрупнительного стыка главной балки на высокопрочных болтах
 Расчет опорного узла главной балки
При проектировании балочных клеток необходимо обеспечить достаточную жесткость балок.

Центрально-сжатая колонна 
Далее проектируют центрально-сжатую колонну
 Расчет и конструирование стержня колонны
 Расчет и конструирование оголовка колонны
 Расчет и конструирование базы колонны

Примечания 

Металлические конструкции